Clarksburg est le nom de plusieurs villes nord-américaines.

Clarksburg (Californie) 
Clarksburg (Maryland) 
Clarksburg (Massachusetts) 
Clarksburg (Michigan) 
Clarksburg (Missouri) 
Clarksburg (New Jersey)
Clarksburg (Ohio)
Clarksburg (Ontario) (Canada)
Clarksburg (Pennsylvanie) 
Clarksburg (Tennessee) 
Clarksburg (Virginie-Occidentale)

Voir aussi
Clark, Clarke, Clarkstown, Clarksville.

Homonymie de localités aux États-Unis